Droga ekspresowa S4 (Austria)
 S4C – walijska stacja telewizyjna
 S4 – pierwotnie rosyjski niszczyciel „Riezwyj” z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej, po wojnie fiński S4
 S4 – rodzaj pracy maszyn elektrycznych